Alva Reimer Myrdal – diplomatica, politica e scrittrice svedese
 Brittany Reimer – nuotatrice canadese
 David Reimer – attivista statunitense
 Martin Reimer – ex ciclista su strada tedesco
 Patrick Reimer – hockeista su ghiaccio tedesco